Benzon har flere betydninger:

 Benzon/Bentzon – nogle danske adelige og borgerlige slægter
 Benzon – tidligere navn for hovedgården Sostrup
 Stamhuset Benzon